Huéscar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huéscar (ort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Huéscar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar